Ruggieri steht für:

 Ruggieri (Feuerwerker), eine aus Italien stammende Familie von Feuerwerkern 
 Ruggieri (Geigenbauer), eine italienische Geigenbauerfamilie

Ruggieri ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Fortuné Ruggieri (1777–1841), Feuerwerker in Paris
 Ferdinando Ruggieri (1687–1741), italienischer Architekt des Barock

 Gionata Ruggieri (* 1991), italienischer Rapper, siehe GionnyScandal 
 Giovanni Maria Ruggieri, italienischer Komponist des Barock
 Michele Ruggieri (1543–1607), italienischer Missionar
 Renzo Ruggieri (* 1965), italienischer Jazzmusiker